Саундтрек Deltarune состоит из нескольких альбомов, созданных Тоби Фоксом. Первый альбом вышел 1 ноября 2018 года на Bandcamp, а через день была выпущена и игра. В 2019 году, в сотрудничестве с Fangamer, Фокс выпустил саундтрек первой главы Deltarune на виниле.

Выпуск

Deltarune Chapter 1 OST 

Deltarune Chapter 1 (Original Game Soundtrack) также известный как Deltarune Chapter 1 OST, включает в себя все треки из первой главы Deltarune.

Deltarune Chapter 2 OST 

Deltarune Chapter 2 OST, содержит музыку из второй главы игры.

Отзывы 
Адам Лурс (англ. Adam Luhrs) из RPGFan сделал обзор саундтрека к первой главе и описал его как «вверх и вниз по истории музыки для видеоигр», а также отметил, как саундтрек «сочетает воедино разрозненные элементы». Лурс также заявил, что через саундтрек пронизана «нить тьмы и тайны», сославшись на то, что некоторые треки заставили его почувствовать себя «неловко». Лурс отметил, что саундтрек «имеет законченную дугу», и сказал, что включённые треки «искрят творчеством и продуманной тематической структурой». Саундтрек к первой главе был номинирован на премию GANG / MAGFEST People’s Choice Awards в 2019 году.

Позиции в чартах

Deltarune Chapter 1 OST

Deltarune Chapter 2 OST

Примечания

Ссылки 
 Bandcamp Тоби Фокса

Саундтреки компьютерных игр